Ez a lista a fontosabb emberi géneket vagy genetikai variánsokat tartalmazza.

Nem található meg ebben a felsorolásban az összes humán gén, hanem csak a tudományos kutatásokkal, betegségekkel, friss kutatási eredményekkel kapcsolatban lévők.

Kapcsolódó szócikkek 
 Genetikai betegségek listája
 Enzimek listája
 Fehérjék listája

 
Genek